TCM (theory of condensed matter) o Grup de teoria de la matèria condensada, grup teòric del departament de física del Cavendish Laboratory de la Universitat de Cambridge
 TCM o Turner Classic Movies, canal de televisió per cable 
 TCM (triclorometà) o cloroform, compost orgànic de fórmula química CHCl₃
 TCM o trellis coded modulation